Урвич може да се отнася за:

 Урвич – средновековна крепост край село Кокаляне, България;
 Урвич – средновековна крепост край село Боженица, България;
 Урвич – природна забележителност в Столична община, България;
 Урвич – защитена местност в община Ботевград, България;
 Урвич – населено с горани село в Община Боговине, Република Македония;
 Урвич – село в Община Владичин хан, Сърбия.

Вижте също 
 Урвички манастир